Било — підвішена до стовпа чи дерева дошка або рейка для відбивання сигналів, годин доби, а також металева палиця, призначена для биття в цю дошку.
 Било — робочий елемент ударних пристроїв, зокрема подрібнювачів.
 Би́ло, серце або язик (діал. бо́вкало) — рухома частина дзвона у вигляді металевого стрижня.
 Би́ло і било́ (зменшена форма — бильце) — бокова опора, крило у саней, а також верхня бокова перекладина воза, що служить опорою при перевезенні снопів, соломи.
 Било́ — діалектна назва стебла, гілки дерева.

Топонім

Било — село в Добрицькій області.
 Било — колишнє село в Сливенській області, 2006 року приєднане до с. Средорек.
 Било — вершина на горі Кирвав-Камик (Кървав камък) на кордоні між Болгарією і Сербією.

Било — село в общині Цариброд Пиротського округу.

Особи 

 Било Андрій Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Било Йосип (1923—1995) — український поет, сатирик
 Било Ярослав Михайлович — майор медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища